Александр Иванович Бабкин:
 Бабкин, Александр Иванович (1882—1974) — генерал-майор.
 Бабкин, Александр Иванович (1906—1991) — советский футболист.